Harrys steht für:

 Harrys Hamburger Hafenbasar
 Harrys Nest
 Harrys wundersames Strafgericht

Harrys ist der Familienname folgender Personen:

  Georg Harrys (jüdisch: Herz David; 1780–1838), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Hermann Harrys (1811–1891), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Harry’s